Milan Gajić bzw. Milan Gajic ist der Name folgender Personen:

* Milan Gajic (Eishockeyspieler) (* 1981), kanadisch-serbischer Eishockeyspieler
 Milan Gajić (Fußballspieler, 1986) (* 1986), serbischer Fußballspieler
 Milan Gajić (Fußballspieler, 1996) (* 1996), serbischer Fußballspieler